Contea di Powell o Powell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Powell (Kentucky)
 Contea di Powell (Montana)